Kryscy herbu Prawdzic – polski ród szlachecki
 Kryscy herbu Przeginia – polski ród szlachecki